Уерта Веласкез има више значења:

 Уерта Веласкез (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уерта Веласкез (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику